Георгий Гочолеишвили (; ) — грузинский футболист, защитник донецкого «Шахтёра» и национальной сборной Грузии.

Карьера

«Сабуртало» 
Воспитанник футбольной академии клуба «Сабуртало». В июле 2020 года присоединился к основной команде клуба. Дебютировал за клуб 27 августа 2020 года в рамках квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против лимассольского «Аполлона». Дебютный матч в Эровнули лиге сыграл 13 сентября 2020 года против тбилисского клуба «Мерани». Закончил сезон футболист с 9 матчами в активе во всех турнирах, преимущественно выходя на замену со скамейки запасных. 

Новый сезон 2021 года футболист начал уже как полноценный игрок основного состава. Первый матч сыграл 1 марта 2021 года против тбилисского «Локомотива», в чьи ворота футболист также забил свой дебютный гол. Первоначально футболист выходил на поле лишь со скамейки запасных, однако вскоре быстро занял за собой место в стартовом составе. Стал обладателем Кубка Грузии, где в финале 8 декабря 2021 года победил клуб «Самгурали». По итогу сезона футболист отличился 4 забитыми голами и 8 результативными передачами. 

В феврале 2022 года футболист открыл новый сезон с матча за Суперкубка Грузии, где победителем оказалось батумское «Динамо». Первый матч в «чемпионате» сыграл 27 февраля 2022 года против клуба «Самгурали». Первым в сезоне отличился 25 июня 2022 года также против клуба «Самгурали». В июле 2022 года вместе с клубом отправился на квалификационные матчи Лиги конференций УЕФА. В первом квалификационном раунде 7 июля 2022 года футболист сыграл против албанского клуба «Партизани», которому уступили, пропустив гол. В ответной встрече 14 июля 2022 года футболист вместе с клубом уже оказался сильнее, выиграв матч в серии пенальти и выйдя в следующий раунд квалификаций. Второй квалификационный раунд футболист начал 21 июля 2022 года с победы на румынским клубом ФКСБ. Однако в ответной встрече 28 июля 2022 года румынский клуб отличился 4 забитыми голами и по сумме матчей одержал победу, а футболист покинул турнир. Окончил сезон с 4 голами и 4 результативными передачами в своём активе.

«Шахтёр» (Донецк) 
В ноябре 2022 года футболист подписал контракт с донецким «Шахтёром» до конца 2027 года. Сумма трансфера составила порядка 1 миллиона евро. По окончании 2022 года игрок попал в символическую сборную лучших грузинских футболистов. Дебютировал за клуб 28 февраля 2023 года против «Миная», заменив на 61 минуте Александра Зубкова.

Международная карьера 
В 2021 году футболист начал выступать за молодёжную сборную Грузии. Дебютировал за сборную 29 марта 2021 года в товарищеском матче против Белоруссии. В матче 16 ноября 2021 года против Англии футболист забил свой дебютный гол и отдал результативную передачу.

В ноябре 2022 года получил вызов в национальную сборную Грузии. Дебютировал за сборную 17 ноября 2022 года в товарищеском матче против «Марокко».

Достижения 
 «Сабуртало»
 Обладатель Кубка Грузии — 2021

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Сабуртало»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк